Siglé peut désigner :
 Siglé, le chef-lieu du département de Siglé au Burkina Faso
 Siglé, le département du Burkina Faso dans la province de Boulkiemdé et dans la région Centre-Ouest.